Daan Huisman (2002-), footballeur néerlandais
 Denis Huisman (1929-2021), professeur de philosophie français ;
 Duncan Huisman (1971- ), pilote automobile néerlandais ;
 Georges Huisman (1889-1957), haut fonctionnaire français ;
 Jacques Huisman (1910-2001), directeur belge de théâtre ; 
  (1958-), phycologue australien, dont l’abréviation botanique standard est Huisman ;
 Margriet Huisman (1983-), joueuse de squash néerlandaise ;
 Maurice Huisman (1912-1993), directeur belge d'opéra ;
 Michel Huisman (1944- ), auteur, metteur en scène et réalisateur belge ; 
 Michiel Huisman (1981- ), acteur néerlandais ; 
 Patrick Huisman (1966- ), pilote automobile néerlandais ; 
 Roelof Huisman (1444-1485), mieux connu sous le nom de Rudolph Agricola, humaniste néerlandais.